Alphonce Arcelín (1936, Miragoane, Haití - 17 d'agost de 2009, Cuba) fou un metge haitià conegut principalment per destapar l'escàndol del “negre de Banyoles”.

Biografia 
Va fer estudis de medicina a Espanya i exercí a Cambrils. Al municipi de Cambrils fou membre de l'Ajuntament, pel PSC, des de 1999 a 2003 i titular de l'àrea de Sanitat i Llicències l'any 2003.

Arcelín també va ser secretari d'organització i primer secretari de l'Agrupació Local Socialista de Cambrils i membre del Consell Comarcal del Baix Camp.

L'any 1991 adreçà una carta a l'alcalde de Banyoles mostrant la seva indignació per l'exhibició d'un individu de l'ètnia africana san, que es feia des de 1916 al museu Darder d'història natural d'aquesta localitat.

Finalment gràcies a la mediació de l'Organització de la Unitat Africana es va repatriar i enterrar el conegut com a negre de Banyoles a Botswana l'any 2007.

Enllaços externs 
 Diari de Girona 
 Diari de Tarragona 

Polítics haitians
Metges americans